Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2010, arrangerades av IIHF och var en ishockeyturnering för herrlandslag med spelare födda 1990 eller senare. Huvudturneringen spelades mellan 26 december 2009 och 5 januari 2010 där laget som vann toppdivisionen blev juniorvärldsmästare 2010.

JVM i ishockey 2010 vanns av USA i final över Kanada med 6 - 5 efter förlängning. Därigenom bröts en femårig sekvens av vinster för Kanada som annars hade inneburit ett rekord i JVM-historien, inget lag har ännu vunnit sex JVM i rad. Även i gruppspelet möttes USA och Kanada, men den gången vann Kanada med 6-5, även där efter förlängning. De två senaste årens silvermedaljörer, Sverige, kom trea efter en utklassningsseger 11 - 4 mot Schweiz i bronsfinalen. Schweiz har tidigare i JVM-historien tagit en bronsmedalj i JVM-1998.

Toppdivisionen 
Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2010 avgjordes i Regina och Saskatoon i provinsen Saskatchewan, Kanada. Matcherna spelades i Credit Union Centre och i Brandt Centre.

Lag från Österrike, Kanada, Tjeckien, Finland, Lettland, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Sverige och USA deltog. Lagen delades upp i två grupper, A och B, där lagen spelade en enkelomgång mot de andra lagen i gruppen. Vinnaren av respektive grupp var automatiskt kvalificerad för semifinal. Tvåan och trean från respektive grupp möttes i kvartsfinal, med tvåan från grupp A spelandes mot trean från grupp B och vice versa. Därefter följde enkelmatcher i semifinal och final.

Spelplats 
Inledningsvis valdes Schweiz som värd för turneringen, men drog sig senare tillbaka.

Som ersättningsorter lades anbud fram från tre olika grupper för att vara värd till 2010 turneringen:

 Halifax, Nova Scotia och Moncton, New Brunswick
 Saskatoon och Regina, Saskatchewan
 Winnipeg och Brandon, Manitoba

Den 7 juli 2008 meddelade Hockey Canada och Canadian Hockey League (CHL) att Saskatoon och Regina hade valts till att vara värdar för turneringen.

Spelartrupper

Gruppspel

Grupp A 
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster efter ordinarie tid, ÖV = Övertidsvinst, ÖF = Övertidsförlust, F = Förlust efter ordinarie tid, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, Pts = Poäng.

Alla tider är lokala (UTC-6).

Grupp B 
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinster efter ordinarie tid, ÖV = Övertidsvinst, ÖF = Övertidsförlust, F = Förlust efter ordinarie tid, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, Pts = Poäng.

Alla tider är lokala (GMT-6).

Nedflyttningsomgång 
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinter efter ordinarie tid, ÖV = Övertidsvinst, ÖF = Övertidsförlust, F = Förlust efter ordinarie tid, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, Pts = Poäng.

 och  flyttas ned till Division 1 inför Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2011.

Finalomgång

Kvartsfinal

Semifinal

Match om 5-6 plats

Bronsmatch

Finalmatch

Poängliga 
Not: SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assist, Pts = Poäng, +/- = Om man varit inne på flest mål framåt eller bakåt, Utv = Utvisningsminuter.

Målvaktsliga 

Målvakten måste spela minimum 40% av lagets totala speltid för att komma med i målvaktsligan.

Not: SM = Spelade matcher, MIN = Spelade minuter, SOG = Skott mot målvakten, GA = Insläppta mål, Sv% = Räddningsprocent, GAA = Insläppta mål/match, SO = Hållna nollor.

Utnämningar 

MVP - Mest värdefulle spelare
  Jordan Eberle

All-star lag

 Målvakt:  Benjamin Conz
 Backar:  Alex Pietrangelo,  John Carlson
 Forwards:  Jordan Eberle,  Derek Stepan,  Nino Niederreiter

IIHF val av bäste spelare

 Målvakt:  Benjamin Conz
 Back:  Alex Pietrangelo
 Forward:  Jordan Eberle

Slutresultat 

 och  flyttas ned till Division I inför Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2011. De ersätts i toppdivisionen av  och  som vann respektive grupp i Division 1 2010.

Division I 
Följande lag deltog i division I i JVM 2010. Grupp A avgjordes i Megève och Saint-Gervais-les-Bains, som ligger i departementet Haute-Savoie, Frankrike, mellan 14 och 20 december 2009. Grupp B spelades i Gdańsk, Polen, mellan 14 och 20 december 2009.

Grupp A

Spelresultat

Slutresultat 
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinter efter ordinarie tid, ÖV = Övertidsvinst, ÖF = Övertidsförlust, F = Förlust efter ordinarie tid, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, Pts = Poäng.

Grupp B

Spelresultat

Slutresultat 

Not: SM = Spelade matcher, V = Vinter efter ordinarie tid, ÖV = Övertidsvinst, ÖF = Övertidsförlust, F = Förlust efter ordinarie tid, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, Pts = Poäng.

Slutresultatet innebär att Norge och Tyskland flyttas upp till elitdivisionen inför JVM 2011. Polen och Frankrike flyttas ned till division II inför nästa års J20 VM.
Frankrike och Japan slutade på samma poäng i Grupp A, inbördes match slutade dock med Japansk vinst med 4-1.
Polen förlorade mot Kroatien med 5 - 6 i avgörande match för nedflyttning i Grupp B.

Division II 
Följande lag deltog i Division II i JVM 2010. Grupp A avgjordes i Debrecen, Ungern mellan 13 och 19 december 2009. Grupp B spelades i Narva, Estland, mellan 12 och 18 december 2009.

Grupp A

Spelresultat

Slutresultat 
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinter efter ordinarie tid, ÖV = Övertidsvinst, ÖF = Övertidsförlust, F = Förlust efter ordinarie tid, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, Pts = Poäng.

Grupp B

Spelresultat

Slutresultat 
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinter efter ordinarie tid, ÖV = Övertidsvinst, ÖF = Övertidsförlust, F = Förlust efter ordinarie tid, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, Pts = Poäng.

Storbritannien och Litauen flyttas upp till division I inför 2011 års IHHF:s JVM. Serbien och Mexiko flyttas ned till division III.

Division III 
Sju lag deltog i Division III i Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2010. Divisionen kommer att spelas i Istanbul Arena i Istanbul, Turkiet, mellan 4 och 10 januari 2010.

Kvalificerade lag var , , , , ,  och .

Lagen delas upp i två grupper, A och B, med tre respektive fyra lag. Lagen spelar först en grundomgång. Lagen som placerar sig sist i grupp A och trea och fyra i grupp B gör upp om placeringarna fem till sju. Lagen som placerat sig som etta och tvåa i respektive grupp gör upp segern i gruppen via semifinal och final.

Alla tider är lokal tid.

Grupp A

Spelresultat

Slutresultat 
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinter efter ordinarie tid, ÖV = Övertidsvinst, ÖF = Övertidsförlust, F = Förlust efter ordinarie tid, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, Pts = Poäng.

Grupp B

Spelresultat

Slutresultat 
Not: SM = Spelade matcher, V = Vinter efter ordinarie tid, ÖV = Övertidsvinst, ÖF = Övertidsförlust, F = Förlust efter ordinarie tid, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, MSK = Målskillnad, Pts = Poäng.

Placeringsmatcher 5 till 7

Slutspel

Semifinal

Match om tredje plats

Final

Slutställning

Referenser

Externa länkar 

 IIHF:s hemsida för 2010 IIHF World Junior Championship

2009 i Estland
2009 i Kanada
2009 i Frankrike
2009 i Polen
2009 i Ungern
2010 i Kanada
2010 i Turkiet
Internationella ishockeytävlingar i Estland
Internationella ishockeytävlingar i Frankrike
Internationella ishockeytävlingar i Kanada
Internationella ishockeytävlingar i Polen
Internationella ishockeytävlingar i Turkiet
Internationella ishockeytävlingar i Ungern
Ishockeysäsongen 2009/2010
Sport i Narva
Sport i Debrecen
Sport i Gdańsk
Sportevenemang i Istanbul
2010
Sportevenemang i Saskatchewan
Saskatchewan under 2000-talet